Centralny Komitet Obywatelski w Warszawie (1914–1915)
 Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego w Rosji (1915–1918)
 Komitet Międzypartyjny (nazywany też Centralnym Komitetem Obywatelskim) – organizacja polityczna zaboru pruskiego, przemianowana na Naczelną Radę Ludową